Гео́рги Ива́нов Георги́ев–Гец (; 4 октября 1926, Разпоповцы, Болгария — 2 сентября 1996, София, Болгария) — болгарский актёр театра и кино. Народный артист НРБ.

Биография 
Окончил в 1953 году ВИТИС в Софии. В 1953—1991 годах — актёр Народного театра в Софии. Член БКП с 1966 года.

Сын — Иван Георгиев-Гец (1958—2015), кинорежиссёр, сценарист, кинопродюсер и педагог.

Театр

Избранная фильмография

Актёр 

  — Утро над Родиной / Утро над родината — Шлосер
  — Наша земля / Наша земя — Димо
  — Неспокойный путь / Неспокоен път — Казака
  — Пункт первый повестки дня / Точка първа —  
  — Жизнь течёт тихо / Животът си тече тихо... — Петко
  — Закон моря / Законът на морето — Пётр
  — Первый урок / Първи урок — брат Пешо
  — Как молоды мы были / А бяхме млади — Младен
  — В ночь на тринадцатое / Нощта срещу 13-ти — Генерал
  — Крутая тропинка / Стръмната пътека — Иван Дивия
  — Золотой зуб / Златният зъб — Капитан Продан Липовски по прозвищу «Золотой зуб»
  — Чёрная река / Черната река — Добри
  — Непримиримые / Непримиримите — Атанас
  — Мужчины / Мъже — 
  — Между двоими / Между двамата — Халата
  — Самая длинная ночь / Най-дългата нощ — Странник
  — Привязанный аэростат / Привързаният балон — Крестьянин
  — Запах миндаля / С дъх на бадеми — Михаил Никодимов
  — Прокурор / Прокурорът — Прокурорът Миладин Войнов
  — Небо над Велекой / Небето на Велека — Мартин
  — Восьмой / Осмият — Восьмой
  — На каждом километре / На всеки километър — Воевода (сериал)
  — Снова в дорогу / Тръгни на път — Председатель Ради Радулов
  — Четверо в вагоне / Четиримата от вагона — Капитан Драганов
  — «Цитадель» ответила / Цитаделата отговори — Майор Пётр Хариев
  — Что может быть лучше плохой погоды / Няма нищо по-хубаво от лошото време — Эмиль Боев
  — Яблоко раздора / Татул — Ганчовски
  — Игрек 17 / Игрек 17 — Капитан Рудев
  — Зарево над Дравой / Зарево над Драва — майор Боян Василев
  — Последний холостяк / Последният ерген — Полковник
  — Крестьянин на велосипеде / Селянинът с колелото — Йордан
  — Дополнение к закону о защите государства / Допълнение към закона за защита на държавата — Человек с сигаретой (в советском прокате «Взрыв в Софийском соборе»)
  — Матриархат / Матриархат — Милор
  — Путь к Софии / Пътят към София — Климент Будинов (СССР—Болгария, мини-сериал)
  — Одни среди волков / Сами сред вълци — Никола Гешев (сериал)
  — Три смертных греха / Трите смъртни гряха — Куздо Каракозов
  — Вонни / Уони — Иван Гяуров — Уони
  — Милость к живым / Милост за живите — Бай Стефан
  — Пришествие / Пришествие —   — Удар / Ударът — 
  — Станция «Берлин» / Спирка „Берлин“ —   — Самый тяжкий грех / Най-тежкият грях — Симеонов-Ведрин
  — Никколо Паганини /  — Франтишек (СССР—Болгария, мини-сериал)
  — Равновесие / Равновесие — Сценарист
  — Они ждут кого-нибудь? / Откога те чакам — Бывший директор
  — Плотина / Стената — Чичов
  —  / Мечтание съм аз... —   — День властелинов / Денят на владетелите — Дилон
  — Они взяли верх / Те надделяха — Бай Драган
  — Отец / Баща — Батяня
  — Право на выбор / Право на избор —   — Под игом / Под игото — Чорбаджи Марко (сериал)
  — Круговорот / Кръговрат — Шанов
 

 Награды 
 1967 — Заслуженный артист НРБ
 1971 — Димитровская премия
 1971 — Народный артист НРБ
 1974 - награда за лучшую мужскую роль на Фестивале болгарских игровых фильмов «Златна Роза», Варна («Зарево над Дравой»)
 1974 — премия за лучшую мужскую роль на кинофестивале в Варне («Крестьянин на велосипеде»)
 1975 — премия за лучшую мужскую роль IX Московского международного кинофестиваля («Крестьянин на велосипеде''»)

Литература 
 Кино: Энциклопедический словарь / Гл. ред. С. И. Юткевич Москва, Советская энциклопедия, 1987. — с. 92

Ссылки 
 
 Георги Георгиев-Гец на сайте КиноПоиск

Лауреаты Димитровской премии
Заслуженные артисты Болгарии
Народные артисты Болгарии